Brójce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

de la voïvodie de Łódź
 Brójce, gmina rurale du powiat de Łódź-est
 Brójce, village et chef-lieu de la gmina ci-dessus

de la voïvodie de Lubusz
 Brójce, village de la gmina de Trzciel